Jožef Ficko je lahko:
 Jožef Ficko (pisatelj)
 Jožef Ficko (politik)